Zachwatowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Zachwatowicz (1900–1983), polnischer Architekt, Kunsthistoriker und Denkmalpfleger
 Krystyna Zachwatowicz (* 1930), polnische Bühnenbildnerin und Schauspielerin
 Maria Zachwatowicz (1902–1994), polnische Architektin